Север Галактики () — это сборник рассказов в жанре научной фантастики, написанных Аластером Рейнольдсом. Этот сборник содержит рассказы, действие которых происходит во Вселенной Космического Апокалипсиса.

Содержание 
 Великая стена ()
 Ледниковый период ()
 Шпион на Европе ()
 Погода ()
 
 
 Найтингейл ()
 Север Галактики ()

Великая стена

Ледниковый период

Шпион на Европе 
Сценой для рассказа является спутник Европа, принадлежащая Демархистам. В результате уменьшения солнечной активности население Земли потеряло ведущую роль в экономике солнечной системы. Политическую и экономическую мощь начали набирать государства спутников Юпитера. Демархисты владеют Европой и Ио, Гильгамеш Изис — Ганимедом и Каллисто. Обе стороны ведут борьбу за господство. Мариус Варговик, шпион Гильгамеша, прибывает на Европу для встречи с женщиной по имени Чолок, которая сообщила, что знает что-то, способное навредить городам Европы. Варговик пребывает в Кадмус-Астериус, плавающий город. Вершина города расположена на поверхности льда, но нижние уровни города, 8 километров, погружены в океан. Варговик встречается с Чолок, и та передает ему кусок «гипералмаза» — чрезвычайно прочной аллотропной формы углерода, отдельная молекула которой образует сферу несколько сотен метров в диаметре. Эти сферы, заполненные вакуумом, являются поплавками для городов. Если Гильгамешу удастся найти способ разрушения сфер, это может дать возможность крупномасштабных диверсий.

Чолок, специалист по трансформации человеческого тела, проводит Мариусу операцию, позволяющую ему дышать под водой. Он спрашивает её об Адаптированных — экспериментальных гибридах людей и местных форм жизни, созданных с целью получения идеального работника-подводника. Чолок отрицает их существование. Мариус, повинуясь указаниям своего начальства, убивает Чолок и покидает город через подводный шлюз, направляясь к месту, где его могут подобрать. На месте встречи он узнает, что место находится под наблюдением контрразведки Демархистов. Мариус направляется к запасному месту встречи, но замечает, что его преследуют охранники города. Пытаясь скрыться в гидротермальных источниках, он встречает Адаптированных, которые убивают его преследователей. Адаптированные рассказывают ему, что именно Чолок создала их и тайно отстаивала их интересы перед правительством. Демархисты изгнали Адаптированных, при этом отключив гены, ответственные за выработку «гликопротеинов», делающих их кровь устойчивой к холодной воде океана. С тех пор они могут выжить лишь в источниках, где достаточно тепло. Чолок создала вирус, способный включить необходимые гены обратно, но имела лишь одну возможность скрытно передать его Адаптированным — вирус был тайно внедрён в тело Мариуса во время операции. Передача куска гипералмаза была лишь прикрытием, и Чолок, вероятно, знала, что прибывший агент будет также её убийцей. Чтобы использовать вирус, Адаптированные выпивают кровь Варговика, убивая его.

Погода 
Действие разворачивается на космическом корабле-субсветовике «Петриналь», который подвергся нападению пиратского субсветовика «Василиск», когда он удалился довольно далеко от звездной системы, чтобы вернуться или запросить помощь. Чтобы спасти груз (люди в состоянии анабиоза) экипаж попытался спастись бегством, сначала сбросив все, можно было считать лишней массой. Но это не помогло. Герой, от имени которого ведётся повествование, попытался даже изменить настройки Конджойнерских двигателей — святая святых субсветового корабля. Спасла их счастливая случайность: во время абордажа корабля на скорости в четверть от скорости света им удалось при помощи лазерных пушек испарить большую часть абляционного ледяного щита «Василиска». Случайно блуждающий космический мусор попал в незащищённый корабль и вывел его из строя. Команда «Петринали» истребила оставшихся пиратов и начала исследование пиратского корабля, что, как выяснилось, нужно завершить как можно скорее, так как его Конджойнерские двигатели повреждены и могут со дня на день превратить корабль и его окружение в облако плазмы. На корабле находят девушку-Конджойнера, представителя загадочной фракции человечества, знающей секрет конструирования межзвёздных двигателей. Она очевидно была пленником пиратов, но почему-то наотрез отказывалась перейти на «Петриналь». Её увели силой и отчалили. Вскоре после этого «Василиск» взорвался. Взрыв каким-то образом повлиял на собственные двигатели «Петринали», что перевело их в опасный режим работы и не позволяло достигнуть нужной скорости. Корабль и экипаж оказались в открытом космосе практически без возможности спасти себя и груз: слишком далеко, чтобы звать на помощь, слишком большая скорость, чтобы быть остановленными какой-либо звездной системой пусть даже через много лет. Иниго пытается установит контакт с девушкой-Конджойнером, которая все больше и больше нравится ему. Он назвал её Погода, так как не мог подобрать термина, более похожего на её имя в среде ей подобных. Сначала наотрез отказываясь помочь ему наладить двигатель и вообще не желая иметь ничего общего с обычными «базовыми» людьми, она наконец решает помочь Иниго, попутно объясняя, почему она не может ответить взаимностью на его чувства и наконец частично раскрывая один из главных секретов Конджойнеров — способ управления двигателем: парой двигателей управляет Коджойнер, а точнее отделенный от тела мозг, находящийся в особой камере, что предохраняет его от перегрева вследствие использования необыкновенно большого, даже для Конджойнеров, количества имплантатов. Вследствие повреждения двигателей Коджойнер-мозг «Петринали» не справлялся с нагрузкой. Для обеспечения нормальной работы двигателей и спасения корабля Погоде приходится стать частью двигателя, еще одним его мозгом.

Dilation Sleep

Grafenwalder’s Bestiary

Найтингейл

Север Галактики

Примечания

Ссылки 
 «Weather by Alastair Reynolds» 

Фантастические рассказы на английском языке
Литературные сборники 2006 года
Космос в фантастической литературе
Литературные фантастические произведения Великобритании